Il singolare del Brighton International 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Gabriela Sabatini era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Steffi Graf ha battuto in finale 6–2, 6–0  Manuela Maleeva.

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
  Pam Shriver (semifinali)
  Manuela Maleeva (finale)
  Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)

 Lori McNeil (semifinali) 
 Sylvia Hanika (quarti di finale) 
 Sandra Cecchini (quarti di finale) 
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Brighton International 1988